Mido steht für:

 Mido SA, Schweizer Uhrenmarke
 Mido (Almeida), Ort in Portugal

Mido ist der Name folgender Personen:

 Ahmed Hossam, genannt Mido (* 1983), ägyptischer Fußballspieler
 Mido Hamada (* 1971), deutsch-ägyptischer Schauspieler